Онана () — фамилия.

Известные носители:
 Онана, Амаду (род. 2001) — бельгийский футболист.
 Онана, Андре (род. 1996) — камерунский футболист.
 Онана, Жюль (род. 1964) — камерунский футболист.
 Онана, Моше (род. 1950) — израильский футболист.
 Онана, Эли (род. 1954) — камерунский футболист.